Audouin ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Audouin-Dubreuil (1887–1960), französischer Offizier
 Pierre Audouin (1768–1822), französischer Zeichner und Kupferstecher
 Victor Audouin (1797–1841), französischer Naturforscher, Entomologe und Ornithologe

Siehe auch:
 Audoin (Begriffsklärung)